Hagmühl ist der Ortsname von

 Hagmühl (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hagmühl (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Hagmühle